Фінансист - термін в економіці та менеджменті
Фінансист - роман Теодора Драйзера